Libertas (lateinisch „Freiheit“) steht für:

 Libertas, römische Göttin, Personifizierung der Freiheit
 Libertas (Partei), europäische politische Partei
 Libertas (Lidingö), schwedische Insel 
 ein Stern im Sternbild Adler, siehe Xi Aquilae
 AC Libertas, san-marinesischer Fußballverein
 FC Libertas Wien, ehemaliger österreichischer Fußballverein
 Libertas ecclesiae, Freiheit und Unabhängigkeit der katholischen Kirche

Siehe auch:
 Libertad
 Libertarismus
 Libertät